Ямадаев — фамилия, распространённая на Северном Кавказе.

Братья Ямадаевы 
Среди известных носителей — чеченские братья Ямадаевы.

Ямадаевы — шесть чеченских братьев из тейпа Беной. Участники первой чеченской войны на стороне сепаратистов и второй чеченской войны на стороне федеральных войск. А также занимались похищениями людей.

Список по старшинству 
 Ямадаев, Руслан Бекмирзаевич (1961—2008) — полковник, депутат Государственной думы, Герой России.
 Ямадаев, Муса Бекмирзаевич (род. 1968) — бывший офицер батальона «Восток», возглавлявшегося его братом Сулимом и расформированного в ноябре 2008 года.
 Ямадаев, Джабраил Бекмирзаевич (1970—2003) — лейтенант, Герой России.
 Ямадаев, Сулим (Сулейман) Бекмирзаевич (1973—2009) — подполковник Российской армии, Герой России.
 Ямадаев, Иса Бекмирзаевич (род. 1975) — российский предприниматель, учредитель строительной компании «Ямад». Депутат парламента Чеченской Республики первого созыва.
 Ямадаев, Бадрудди Бекмирзаевич (род. 1977) — мастер спорта по боксу, младший из братьев Ямадаевых.

Примечания